Zeche Gewalt steht für folgende Zechen in Essen-Überruhr:

 Zeche Gewalt, Betrieb von 1770 bis 1813
 Zeche Vereinigte Gewalt, Betrieb von 1813 bis 1886
 Zeche Vereinigte Gewalt & Gottvertraut, Betrieb bis 1924